Балуджа:
 Балуджа — покинутое село в Ахтынском районе Дагестана.
 Балуджа (Баллыджа) — населённый пункт в Нагорном Карабахе.